Киер (; ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Киер, Йохан Аскехоуг (1869—1931) — норвежский геолог и палеонтолог, систематик ископаемых бесчелюстных (анаспиды, остракодермы).
 Киер, Николай (1888—1934) — норвежский гимнаст, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1908.
 Киер, Оге (1896—1941) — датский шахматист.

Другое 
 Киер — древний город.